Первая словацкая футбольная лига 1995/1996 годов () — 3-й сезон чемпионата Словакии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица 

|- style="background-color:#AAAAAA; line-height:3pt;"
||||||||||||||||||||||

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Словакии на rsssf.com

1995/1996
Словакия
Словакия
Спорт в Словакии в 1995 году
Спорт в Словакии в 1996 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1995/1996